Wellesley steht für:
 Wellesley (Adelsgeschlecht), ein englisches Adelsgeschlecht
 Wellesley College, eine US-amerikanische Privathochschule für Frauen
 Wellesley (Toronto Subway), Station der Toronto Subway
 Vickers Wellesley, ein britisches Flugzeug
 zwei britische Schiffe, siehe HMS Wellesley

Wellesley ist der Name folgender Orte:
 Wellesley (Massachusetts), Ort im Norfolk County (Massachusetts), USA
 Wellesley (Ontario), Ort in Ontario, Kanada
 Wellesley-Inseln im Norden Australiens
 Province Wellesley, malaiisch Seberang Perai, der Festlandteil des malaysischen Bundesstaates Penang, benannt nach Richard Wellesley, 1. Marquess Wellesley

Wellesley ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Wellesley (1808–1858), britischer General und Politiker
 Christian Wellesley, 4. Earl Cowley (1890–1962), britischer Peer
 Denis Wellesley, 5. Earl Cowley (1921–1968), britischer Peer
 Garret Wellesley, 7. Earl Cowley (1934–2016), britischer Peer und Politiker (Conservative Party)
 Garret Wellesley, 8. Earl Cowley (* 1965), britischer Peer
 George Wellesley (1814–1901), britischer Admiral, Erster Seelord
 Gerald Wellesley, 7. Duke of Wellington (1885–1972), britischer Diplomat
 Gordon Wellesley (1906–1980), australischer Drehbuchautor

 Richard Wellesley, 6. Earl Cowley (1946–1975), britischer Peer
 Richard Wellesley, 1. Marquess Wellesley (1760–1842), britischer Staatsmann
 William Wellesley, 2. Earl Cowley (1834–1895), britischer Peer
 William Wellesley-Pole, 3. Earl of Mornington (1763–1845), irisch-britischer Marineoffizier und Politiker, Münzmeister und Generalpostmeister